Делавинь () — французская фамилия. Известные носители:

 Делавинь, Жермен (1790—1868) — французский драматург.
 Делавинь, Казимир (1793—1843) — французский поэт и драматург.